Saltinho, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 Saltinho, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.